Сезон НХЛ 1917/1918 стал первым сезоном Национальной хоккейной лиги. Всего в новообразованную лигу было включено пять команд: «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерз», «Оттава Сенаторз», «Торонто» и «Квебек Буллдогс», но последняя из-за финансовых проблем взяла годичный перерыв. Первый гол в истории НХЛ забил защитник «Монреаль Уондерерз» Дэйв Ритчи в матче против «Торонто» 19 декабря 1917 года. «Уондерерз», из-за пожара, разрушевшего их домашний стадион, прекратили своё существование уже после шести матчей. Первый сезон НХЛ прошёл в два этапа: с 19 декабря 1917 года по 4 февраля 1918 года и с 6 февраля по 6 марта 1918 года. Победитель был выявлен в очной встрече лучших команд первого и второго этапа. Сильнейшей оказалась «Торонто», обыгравшая «Монреаль Канадиенс» только за счёт большего количества забитых шайб. Они и получили право побороться за Кубок Стэнли с лучшей командой Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (ХАТП) «Ванкувер Миллионерз». «Торонто», в итоге, стала первой командой НХЛ выигравшей Кубок Стэнли.

Формат турнира 
Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги был разделен на два этапа. На первом каждая команда сыграла по 14 игр, во втором по 8. Сильнейшие команды каждого этапа играли между собой две игры, а победитель определялся по общему количеству забитых шайб. Далее победитель этой пары встречался уже в финале Кубка Стэнли с сильнейшей командой Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья в серии до трёх побед.

Регулярный сезон 

26 ноября 1917 года была образована новая Национальная хоккейная лига, заменившая собой Национальную хоккейную ассоциацию. Первым президентом был выбран Фрэнк Колдер, бывший секретарь НХА.

Первые матчи были сыграны уже 19 декабря того же года. В дебютной встрече «Монреаль Уондерерс» обыграли «Торонто» со счётом 10:9. Первый гол в НХЛ записал на свой счёт защитник «Уондерерз» Дэйв Ритчи, отличившийся в матче два раза. Пять шайб в том поединке забил одноклубник Ритчи Гарри Хайленд. За игрой наблюдало всего около 700 зрителей, включая солдат, которых на трибуны пускали без билетов.

К несчастью для «Уондерерз», клуб прекратил своё существование уже после шести матчей, так как пожар в Монреале полностью разрушил их домашний стадион «Вестмаунт Арену» и принёс убытки в размере 150 тысяч долларов. «Канадиэнс», выступавшие на этом же стадионе, перебрались на каток «Джюбили», вмещавший всего 3250 зрителей.

В параллельно проходившем мачте «Монреаль Канадиенс» обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 7:4. «Канадец» Джо Мэлоун забросил в составе победителей пять из семи шайб. Мэлоун, приглашённый из «Квебека», по итогам сезона стал лучшим снайпером не только своего клуба, забив за 20 матчей чемпионата 44 гола, но и всей лиги.

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 

Джо Мэлоун, игравший до образования НХЛ в команде «Квебек», в 1917 году перешёл в «Монреаль Канадиенс». В первом же своем сезоне за новый клуб, Мелоун забил 44 гола в 20 играх. Этот рекорд продержался до сезона 1944/1945. К тому же, он забивал как минимум одну шайбу в своих первых четырнадцати играх в Национальной хоккейной лиге, установив тем самым самую продолжительную голевую серию для новичков в истории НХЛ, которая держится до сих пор.

Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф

Сетка плей-офф

Обзор 

Плей-офф Кубка Стэнли, состоявший из одного финала, проходил с 16 по 30 марта 1918 года. По регламенту турнира, победитель Национальной хоккейной лиги встречался с лучшей командой Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья.

Победители регулярного сезона в ХАТП стала команда Сиэтл Метрополитенс, но в матчах за право бороться за Кубок Стэнли она проиграла команде «Ванкувер Миллионерс» с общей разницей шайб 1-3.

Как и в трёх предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли, когда встречались лучшие команды НХА и ХАТП, матчи проводились по правилам лиги, команда которой принимала матч. В данном случае первый, третий и пятый матчи игрались по правилам НХЛ, а второй и четвёртый по правилам ХАТП. Главное различие правил заключалось в количестве полевых игроков — в НХЛ их было пять, а в ХАТП шесть.

После четырёх сыгранных матчей счёт в серии был равный. Но поскольку последний пятый матч проводился по правилам НХЛ, это помогло «Торонто» одержать решающую победу и завоевать Кубок Стэнли. Победный гол в составе хозяев на счету Корбетта Деннени.

Финал НХЛ 
Победитель чемпионата НХЛ был выявлен в очной встречи лучших команд первого и второго этапа. В серии из двух матчей, сильнейшей оказалась «Торонто», обыгравшая «Монреаль Канадиенс» только за счёт большего количества заброшенных шайб.

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Состав победителей Кубка Стэнли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 История НХЛ

Сезоны НХЛ
1917 год в хоккее
1918 год в хоккее